Rohrendorf ist der Name folgender Orte:

 die Gemeinde Rohrendorf bei Krems in Niederösterreich
 die Ortschaft Rohrendorf an der Pulkau in der Gemeinde Pulkau in Niederösterreich